Il existe plusieurs voies publiques, en France, qui portent le nom de Pierre-Paul Riquet, créateur du canal du Midi :

les allées et la rue Riquet à Béziers ;
 le quai Riquet à Carcassonne ;
 l'avenue Riquet à Castelnaudary ;
 la rue Riquet à Paris ;
 le quai Riquet à Sète ;
 le boulevard, la place, le pont et la rue Riquet à Toulouse.

Riquet